Норди Мукиеле Мулере (; Монтреј, 1. новембар 1997) професионални је француски фудбалер који тренутно игра у француској Лиги 1 за Париз Сен Жермен и репрезентацију Француске на позицији штопера.

Највећи успеси

Клупски 
РБ Лајпциг
 Куп Њемачке (1) : 2021/22.

Париз Сен Жермен
 Суперкуп Француске (1) : 2022.

Спољашње везе 
 Профил на сајту en.psg.fr
 Профил на сајту transfermarkt.com

Рођени 1997.
Француски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Лајпцига
Фудбалери Монпељеа
Фудбалери Париз Сен Жермена
Фудбалери Прве лиге Француске